Ну́ри Шахи́н (; ) — турецкий и немецкий футболист, полузащитник; ныне тренер, возглавляющий клуб «Антальяспор».

Карьера

Клубная 
Шахин выступал за юношескую команду «Майнерцхаген» с 1994 года по 2001 год С 2001 года он занимался в дортмундской «Боруссии». В 2005 в составе юношеской сборной Турции до 17 лет выступал на чемпионате мира в Перу. Турция тогда завоевала 4-е место, а Нури забил по ходу турнира 4 гола. Впоследствии игроком интересовались такие клубы, как «Арсенал», «Челси», «Манчестер Юнайтед».

В 2005 году Шахин дебютировал на профессиональном уровне. 23 июля 2005 года в матче Кубка Интертото против чешской «Сигмы» (0:0) он вышел на 67 минуте вместо Марка-Андре Крушки. В чемпионате Германии дебютировал 6 августа 2005 года в выездном матче против «Вольфсбурга» (0:0). Так как Нури дебютировал в 16 лет, он стал самым молодым дебютантом Бундеслиги. Забив 25 ноября 2005 года мяч в ворота «Нюрнберга», Шахин стал самым молодым автором гола в истории Бундеслиги.

5 июля 2007 года он был отдан в годичную аренду нидерландскому «Фейеноорду». Вместе с командой выиграл Кубок Нидерландов.

9 мая 2011 года полузащитник дортмундской «Боруссии» Нури Шахин объявил о своём переходе в «Реал». На специально созванной пресс-конференции 22-летний футболист объяснил причины такого решения: «„Реал“ — один из лучших клубов мира. Для моей карьеры это солидный скачок. Было просто невозможно сказать „нет“. Я бы смог уйти из „Боруссии“ только ради такой команды, способной бороться за большое количество самых престижных титулов. Но это не было простым решением. И оно расстроило меня. Я решил принять его вместе с клубом. Поймите правильно: я очень ценю нашего тренера, мне нравится и город, и команда. Но, повторюсь: „Реал“ — один из лучших клубов мира. Для моей карьеры это прорыв», — приводит слова Шахина AS. Контракт турецкого футболиста с мадридцами рассчитан на 6,5 лет с зарплатой 2,5 млн евро в год. Сумма сделки составила от €10 до 12 млн.

25 августа 2012 года Шахин на правах аренды перешёл в английский «Ливерпуль». Дебютировал в АПЛ в матче 3-го тура против «Арсенала», но не отметился ничем полезным и был заменён. Дебютировал за «Ливерпуль» в еврокубках в матче группового этапа Лиги Европы против швейцарского «Янг Бойз» и отметился голевой передачей с углового. Отметился дублем в игре против «Вест Бромвича» в рамках Кубка английской Лиги.

11 января 2013 покинул «Ливерпуль», присоединившись к дортмундской «Боруссии» на правах аренды.

31 августа 2018 года перешёл в бременский «Вердер». Сумма трансфера составила 1 миллион евро. 6 октября 2021 года в возрасте 33 лет был назначен на должность главного тренера клуба «Антальяспор», при этом оставшись действующим футболистом команды; но уже 17 октября того же года официально объявил о завершении игровой карьеры.

В сборной 
В сборной Турции дебютировал 8 октября 2005 года в домашнем матче против Германии (2:1). Шахин вышел на 85-й минуте, а на 87-й забил гол в ворота Оливера Кана.

Достижения 
Командные
 «Фейеноорд»
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2007/08

 «Боруссия (Дортмунд)»
 Чемпион Германии: 2010/11
 Обладатель Суперкубка Германии (2): 2013, 2014

 «Реал Мадрид»
 Чемпион Испании: 2011/12

Личные
 Лучший игрок Чемпионата Германии: 2010/11

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 

 Профиль игрока на LiverBird.ru 
 Официальный сайт 

Футболисты Германии
Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Турции по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Боруссия II» Дортмунд
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Антальяспор»
Футбольные тренеры Германии
Футбольные тренеры Турции
Тренеры ФК «Антальяспор»